Günzler ist der Familienname folgender Personen:

 Aribert Günzler (* 1957), deutscher Musikschaffender
 Christian Heinrich von Günzler (1758–1842), deutscher Verwaltungsjurist
 Claus Günzler (1937–2022), deutscher Philosoph
 Friedrich Günzler (1789–1874), württembergischer Oberamtmann 
 Hans Günzler (* 1930), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Karl Günzler († 2014), deutscher Politiker
 Rainer Günzler (1927–1977), deutscher Moderator und Rennfahrer
 Uwe Günzler (1941–2008), deutscher Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Güntzler